Са́нчо — иберийское имя баскского происхождения (). Sancho происходит от латинского Sanctius. Женской формой является Sancha, также от этого имени образована распространённая фамилия Санчес (). 

Известные носители:

Имена 
 Монархи
 Санчо I
 Санчо II
 Санчо III
Санчо VI
Санчо VII

 Персонажи
 Санчо Панса

Фамилии 
 Санчо, Брент (род. 1977) — тринидадский футболист, защитник. 
 Санчо, Джейдон (род. 2000) — английский футболист, нападающий.
 Санчо, Мария Хосефа (1842—1912) — испанская монахиня конгрегации Сестёр служительниц Иисуса, святая Католической церкви.
 Санчо, Хосе (1944—2013) — испанский актер театра и кино.

Примечания